Tschernoussowa ist der Familienname folgender Personen:

 Marina Wassiljewna Tschernoussowa (* 1983), russische Skilangläuferin
 Swetlana Albertowna Tschernoussowa (* 1970), russische Biathletin